

Geografia 
 Tavola Rotonda – cima montuosa della Maiella (Italia)

Musica 
 Tavola Rotonda – etichetta discografica italiana
 Tavola Rotonda – gruppo musicale italiano
 Round Table – denominazione usata per alcuni dischi della Tavola Rotonda

Altro 
 Tavola Rotonda – tavolo del castello di Camelot a cui i Cavalieri e Re Artù sedevano per discutere questioni di cruciale importanza per il reame
 Tavola rotonda – assemblea finalizzata a discutere un particolare argomento tra partecipanti, spesso con tempi prefissati per ogni relatore e condotta da un moderatore
 Tavola Rotonda – edificio storico della città di Lovanio in Belgio
 Round Table – club di servizio per uomini fino ai quarant'anni